Az-Zâhir (aẓ-ẓāhir  l'évident) est le surnom d'un certain nombre de souverains arabes. On trouve aussi les translittérations al-Zâhir, adh-Dhâhir, al-Dhâhir.

 `Alî az-Zâhir, septième calife fatimide (1021-1036)
 Az-Zâhir Ghâzi, souverain ayyoubide du royaume d'Alep (1172-1215)
 Az-Zâhir Calife abbasside de Bagdad (1225-1226)
 Az-Zâhir Rukn ad-Dîn Baybars al-Bunduqdari, dit Baybars, sultan mamelouk bahrite d'Égypte (1260-1277)
 Az-Zâhir Sayf ad-Dîn Barquq, sultan mamelouk burjite d'Égypte (1382-1389)
 Az-Zâhir Sayf ad-Dîn Tatar, sultan mamelouk burjite d'Égypte (1421)
 Az-Zâhir Sayf ad-Dîn Jaqmaq, sultan mamelouk burjite d'Égypte (1438-1453)
 Az-Zâhir Sayf ad-Dîn Khuchqadam, sultan mamelouk burjite d'Égypte (1460-1467)
 Az-Zâhir Sayf ad-Dîn Bilbay Al-Muyyadi, sultan mamelouk burjite d'Égypte (1467-1468)
 Az-Zâhir Timurbugha ar-Rumî, sultan mamelouk burjite d'Égypte (1468)
 Az-Zâhir Qânsûh, sultan mamelouk burjite d'Égypte (1498-1500)